Сборная Фермана по гэльским играм, как орган управления — Ферманский совет Гэльской атлетической ассоциации или Совет графства Фермана при Гэльской атлетической ассоциации (, ), транслитерированное название Фермана ГАА — команда графства Фермана, выступающая в соревнованиях Гэльской атлетической ассоциации. Относится к числу 32  острова Ирландия, заведует развитием гэльских игр в графстве Фермана как на уровне отдельных команд, так и всего графства.

Гэльский футбол

История 
В графстве Фермана наименьшее число клубов по гэльскому футболу по сравнению с любым другим графством. Это графство Ольстера является единственным, чья сборная ни разу не побеждала в чемпионате Ольстера. Тем не менее, в графстве сильны традиции: в 2004 году команда вышла в полуфинал Всеирландского чемпионата против  и довела его до переигровки.

Первые упоминания об игре в гэльский футбол восходят к стихотворению 1806 года о матче против сборной Лаута в Инишкине (графство Монахан). Первым определённым успехом стала победа над Каваном в полуфинале чемпионата Ольстера 1914 года:  обязал команду сыграть в полуфинале Всеирландского чемпионата против . Однако расписание поездов не позволяло команде прибыть в пункт назначения до наступления воскресенья, а железнодорожная компания  отказалась направить специальный поезд, противясь идее спортивных соревнований, проходящих по воскресеньям. В итоге графство Фермана отказалось от игры во Всеирландском полуфинале, отдав эту привилегию  и проиграв ему в финале чемпионата Ольстера.

В середине 1930-х годов за команду выступал Джи Маккаллох, уроженец графства Арма, который помог Фермана выйти в финал чемпионата Ольстера в 1935 году и финал Национальной лиги в 1936 году. Ещё одной легендой стал , который дважды выходил с командой до 21 года во Всеирландские финалы и который помог команде Фермана в 1982 году выйти в финал чемпионата Ольстера: на пути к финалу были сметены  и Тирон. В финале им противостояла Арма: за 20 минут до конца второго тайма Макджиннити поразил ворота арманцев, однако Фермана не смогла удержать победу и проиграла со счётом 1-4 — 0-10. С 1982 года Фермана пять раз вышла в полуфинал чемпионата Ольстера, победив Дерри в 2008 году и опять выйдя на Арма в финале. 20 июля 2008 года состоялась финальная игра, которая завершилась вничью после основного времени, и потребовалась переигровка. 27 июля Арма с отрывом в шесть очков победила, а Фермана и по сей день остаётся единственным графством Ольстера, чья сборная так и не выиграла чемпионат провинции.

В 1997 году под руководством Пэта Кинга в чемпионате Ольстера Б, Кубке Маккенны и 4-м дивизионе Национальной лиги сборная Фермана добилась успехов, выиграв три трофея. С 2000-х годов в команде происходят серьёзные изменения, связанные с изменениями и в чемпионатах, организуемых ГАА. В 2003 году команда под руководством  обыграла Донегол, а затем прошла  и  во Всеирландской квалификации, выйдя в четвертьфинал Всеирландского чемпионата. В 2004 году команда дошла до полуфинала Всеирландского чемпионата, выбив попутно ,  и Арма благодаря забитому над перекладиной голу Тома Брюстера, уступив в переигровке полуфинала . В 2006 году Фермана не смогла выиграть чемпионат Ольстера, уступив Арма, а в 4-м раунде Всеирландской квалификации проиграла Донеголу. В 2007 году Фермана вылетела из своего дивизиона Национальной лиги, проиграв все матчи без шансов, и уступили в чемпионате Ольстера в компенсированное время Тирону, проиграв  второй сезон подряд в первом раунде Всеирландской квалификации. В июле того же года в игре против Мита в Наване в июле команда потерпела очередное поражение, после которого Малгрю ушёл в отставку, уступив пост Малачи О’Рурку.

Именно при О’Рурке впервые за 26 лет команда в 2008 году вышла в финал чемпионата Ольстера, заодно поднявшись во 2-й дивизион Национальной футбольной лиги. Следующий подобный выход в финал чемпионата состоялся лишь в 2018 году, а в за три года до этого ферманцы попали впервые с 2003 года в четвертьфинал Всеирландского чемпионата.

Текущий состав 
 : 
 Тренер: 
Заявка на матч четвертьфинала  против Дублина (2 августа 2015)

Достижения 
 : 1966, 1996
 : 1959
 : 1943, 1959
 : 1930, 1933, 1977, 1997
 : 1970, 1971, 1994

Игроки в сборной звёзд ГАА 
 1982: 
 2004: , 
 2006:

Хёрлинг

Достижения 
 : 1994
 : 2015
 Всеирландские чемпионы среди юниоров C: 2009
 : 1994
 Победители 4-го дивизиона : 1995
 Победители 3-го дивизиона : 2007

Камоги 
Камоги появился в графстве в 1920-е годы, однако настоящее развитие получил в 1939 году усилиями отца Тома Магуайра в Ньютаунбатлере. В 1940-е годы команда выходила в финалы чемпионата Ольстера. Эннискиллен принял в 1977 году финал первого дивизиона по камоги в рамках ; в 1993, 1994 и 1995 годах на клубном уровне побеждала команда Тимора.

В 2010—2015 годах в графстве действовал план развития камоги под девизом «Наша игра, наша страсть» (); к 2015 году планировалось создать пять новых клубов по этому виду спорта.

Список клубов

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт сборной Фермана по гэльским играм и Ферманского совета ГАА 
 Информация о командах Фермана и сборной графства на Hogan Stand 

Фермана
Гэльские игры в Фермана
Фермана
Фермана